Mount Hayes steht für folgende Berge:

 Mount Hayes in Alaska, Vereinigte Staaten
 Mount Hayes (Antarktika) in Grahamland
 Mount Hayes (Australien) in Tasmanien